G93 peut faire référence à :
 Autres affections du cerveau, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Porcupine (G93), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres